Оюн — тувинская фамилия.

Известные носители 
 Оюн, Вадим Орамбалович (род. 1944) — тувинский советский и российский государственный и общественный деятель.
 Оюн, Дина Ивановна (род. 1963) — российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  
 Оюн, Михаил Кара-оолович (род. 1980) — российский спортсмен по стрельбе из лука.